Сентиментальное путешествие по Франции и Италии () — книга английского писателя Лоренса Стерна, впервые опубликованная в 1768 году.

Содержание и проблема жанра 
«Сентиментальное путешествие» представляет собой цикл путевых заметок. Вопреки названию, оно рассказывает только о Франции: третий том, посвящённый Италии, так и не был написан. Повествование здесь идёт от первого лица. Рассказчик внезапно решает отправиться в путешествие по континенту и подробно повествует обо всём, что с ним происходит, причём реальная география интересует его меньше всего; главная тема «Путешествия» — переживания главного героя. Книга оказывается пародией на устоявшийся к середине XVIII века жанр путевых заметок.

Восприятие 
«Сентиментальное путешествие» имело огромное влияние на европейскую литературу. Оно дало название сентиментализму — течению, которое противопоставило просветительскому культу разума интерес к духовному миру отдельной личности. Стерн напрямую повлиял на Руссо, Гёте, Шиллера, Гофмана, Нодье, Карамзина и других писателей.

Примечания 

Романы на английском языке
Произведения 1768 года
Появились в XVIII веке в Великобритании
1768 год в Великобритании